Alexandra Camenscic (ur. 28 sierpnia 1988 r.) – mołdawska biathlonistka i biegaczka narciarska, która występowała w zawodach FIS Race, Pucharze Alpejskim, Pucharze Bałkańskim oraz Pucharze Słowiańskim. Była ona uczestniczką Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Vancouver w 2010 r. oraz w Soczi, w 2014 r.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa Świata

Biathlon

Igrzyska olimpijskie

Wyniki

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Urodzeni w 1988
Mołdawskie biathlonistki
Mołdawscy biegacze narciarscy
Mołdawscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014